Bill Sorvino – attore statunitense
 Michael Sorvino – doppiatore e attore statunitense
 Mira Sorvino – attrice statunitense
 Paul Sorvino – attore statunitense